Canalizzazione – creazione di canali per regolare gli alvei fluviali
Canalizzazione o Channeling – comunicazione mentale o paranormale
Canalizzazioni aerauliche – impianti per la distribuzione di aria